Сордъёль — название рек в Республике Коми:
Сордъёль (приток Кажыма)
Сордъёль (приток Куломъю)
Сордъёль (приток Кылтовки)